Torpe kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Torpe (Avnede Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Avnede Sogn
 Torpe (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Boeslunde Sogn
 Torpe (Bregninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn
 Torpe (Elmelunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Elmelunde Sogn
 Torpe (Errindlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Errindlev Sogn
 Torpe (Hallenslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hallenslev Sogn
 Torpe (Herlufmagle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herlufmagle Sogn
 Torpe (Skrøbelev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skrøbelev Sogn